Legende:
Zur Saison 1996/97 wechselte der HTC Uhlenhorst Mülheim aus der Südgruppe in die Nordgruppe. Denn auf dem Bundestag 1995 war beschlossen worden, dass zukünftig die Vereine aus Nord und West in der Nordgruppe, die Vereine aus Ost und West in der Südgruppe spielen sollten. In der Südgruppe gab es deshalb zwei Aufsteiger, die Nordgruppe spielte in dieser Saison mit neun Teams, von denen zwei absteigen mussten.

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde fand am 1. und 2. März 1997 in der Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg statt.

Aufstieg 
Zum ersten Mal stiegen die Gruppensieger der neugebildeten 2. Bundesliga auf: Uhlenhorster HC (Nord) und TG Frankenthal (Süd).

Quellen 

1996
Hockey 1996
Hockey 1997